Paride Lodron detto "il Grande" (1380-1439) - generale veneziano, conte di Cemmo e Cimbergo
Paride Lodron (Paride IV) (1435–1486) – conte di Castellano-Castelnuovo
Paride Lodron (Paride V) (1465-1549) - conte di Lodron
Paride Lodron (Paride II) (1522–post 1566) – conte di Castellano-Castelnuovo
Paride Lodron (1586–1653) – arcivescovo di Salisburgo